Nyakas Miklós (1926–?) kerékpárversenyző
 Nyakas Miklós (1942–2020) politikus